1982 Голяма награда на ЮАР е 18-о за Голямата награда на Южна Африка и първи кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 23 януари 1982 година на пистата Киалами, ЮАР.

Репротаж 
Преди началото на състезанието е имало протест от страна на Асоциацията на Гран При пилотите, водени от завърналия се след отказване Ники Лауда и Дидие Пирони срещу ФИЗА относно новите условия за суперлиценз. По време на първите дни от сесиите нито един състезател не влезе в болида. Характеристиката на трасето дава шанс за отборите използващи турбо-комресори в това число Рено, Ферари, Брабам и Толеман срещу останалите отбори. Първите шест места са окупирани от пилоти каращи с турбо болиди, като Рене Арну е на пол-позиция с Нелсън Пикет на първа редица. На втора са Жил Вилньов и Рикардо Патрезе, и на трета Ален Прост и Дидие Пирони.

Перфектен старт направиха Арну и Прост докато Пикет се смъкна до 13-а позиция след необичайно лошия старт. Жан-Пиер Жарие каращ за отбора на Осела катастрофира по време на първата обиколка а Найджъл Менсъл напусна състезанието с повреда по електрото на неговия Лотус. В края на 2-рата обиколка класирането е Арну, Прост, Вилньов, Пирони, Кеке Розберг (стартирайки 7-и), Патрезе, Жак Лафит и Карлос Ройтеман. В 3-та обиколка Пикет се завъртя приключвайки своето участие. Малко по-късно го последва и Вилньов с турбо повреда. Лауда който имаше проблеми в квалификацията се движеше на 10-а позиция до 17-а обиколка. Прост взе водачеството от Арну в началото на 15-а обиколка и отвори разлика между него и съотборника си. Патрезе също отпадна с повреда по турбото. Пирони спря при своите механици в 24-та обиколка излизайки на 8-а позиция. Спукана задна лява гума на Прост доведе и до неговото спиране в бокса в 41-вата обиколка. Той успя да се пребори със съперниците си и да си върне водачеството. Междувременно Пирони който е 2-ри в един момент, преди Прост да го изпревари е задминат и от Ройтеман след това от Лауда. Французина спря участието си 6 обиколки преди финала, макар че е класиран последен. Карлос успя да мине пред Рено-то на Арну за втора позиция в 73-та обиколка. Прост нямаше никакви проблеми и това е първа победа за сезона. Ройтеман финишира 2-ри, Арну 3-ти, Лауда 4-ти, Розберг 6-и и Уотсън 5-и.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР